Чашинский:
 Чашинский — посёлок в Кетовском районе Курганской области России;
 Чашинский — фамилия:
 Чашинский, Павел Иосифович — военный;